Gołoledź (meteorologia) cienki osad lodowy na powierzchni
 Lód (cyberpunk) – termin z cyberpunku
 Czarny lód (film) – fiński film z 2007 roku